Ella Sophonisba Hergesheimer (1873-1943) – pittrice statunitense
 Joseph Hergesheimer (1880-1954) – scrittore statunitense
 Phil Hergesheimer (1914-2004) – hockeista su ghiaccio canadese
 Wally Hergesheimer (1927-2014) – hockeista su ghiaccio canadese